O Campeonato Paraibano de Futebol de 1957 foi a 47ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 5 times, o Botafogo Futebol Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão invícto, conquistando o seu décimo-segundo título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1957 contou com 5 participantes, todos de João Pessoa, foram eles:

Auto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Estrela do Mar Esporte Clube
Oitizeiro Esporte Clube
Santos Futebol Clube

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1957
Futebol de 1957 no Brasil